Bree steht für:

  Bree, Stadt in der Region Flandern, Belgien
 Bree (Unternehmen), deutscher Lederwarenhersteller

Bree ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Bree (* 1981), nordirischer Brustschwimmer
 Bianca Bree (* 1990), belgisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Robert Bree (1811–1886), britischer Naturforscher
 Johannes Bernardus van Bree (1801–1857), niederländischer Komponist
 Mien van Bree (1915–1983), niederländische Radrennfahrerin

 Philippe Jacques van Bree (1786–1871), belgischer Maler
 Stéphanie Van Bree (* 1986), belgische Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Brée (Begriffsklärung)